Ракино — название географических объектов.

Населённые пункты 
 Ракино — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Ракино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Ракино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Остров 
 Ракино — остров в Новой Зеландии.